Pinguin, Löwe & Co. ist eine Zoo-Doku-Soap des WDR, die an den großen Erfolg von Elefant, Tiger & Co. anknüpft. In der Serie werden Geschichten aus dem Allwetterzoo im westfälischen Münster erzählt, im Mittelpunkt stehen die Tiere und ihre Pfleger. Der Tierpfleger Peter Vollbracht und seine Pinguindame Sandy wurden während und auch nach Pinguin, Löwe & Co. in Fernsehsendungen anderer Anstalten eingeladen.

In der Sendung wird hinter die Kulissen des Allwetterzoos geschaut. Die Tierärzte und Tierpfleger werden bei ihrer täglichen Arbeit begleitet, sodass die Zuschauer einen Einblick in den Alltag und die Berufswelt des Zoos erhalten. Produziert wurde die Serie von der Encanto GmbH. Die Redaktion lag bis Anfang der zweiten Staffel bei Joachim Lachmuth (auch Jochen Lachmuth) vom WDR-Familienprogramm. Als Sprecher ist der Radio-Journalist und Moderator Charly Wagner zu hören. Statt der ursprünglich geplanten 40 Folgen umfasst die erste Staffel 62 Folgen. Durchschnittlich 2,33 Millionen Zuschauer sahen diese bei der Erstausstrahlung vom 2. Januar bis zum 13. April 2006 im Ersten. Die zweite Staffel umfasst 40 Folgen und lief erstmals vom 26. September bis zum 21. November 2007 im Nachmittagsprogramm des Ersten.

Staffel 1 
Die 62 Folgen der ersten Staffel wurden erstmals vom 2. Januar bis zum 13. April 2006 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Staffel 2 
Die 40 Folgen der zweiten Staffel wurden erstmals vom 26. September bis zum 21. November 2007 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Allwetterzoo Münster
Zoo-Doku-Soap
Westdeutscher Rundfunk (Fernsehen)
Fernsehserie (Das Erste)
Medien (Münster)
Fernsehserie der 2000er Jahre